Francesco Negri ist der Name folgender Personen:

* Francesco Negri (Reformator) (1500–1563), italienischer Benediktinermönch, Humanist, Schriftsteller und Reformator
 Francesco Negri (Forschungsreisender) (1623–1698), italienischer Forschungsreisender und Geistlicher
 Francesco Negri (Fotograf) (1841–1924), italienischer Fotograf und Naturwissenschaftler
 Francesco Vincenzo Negri (1769–1827), italienischer Philologe